Михаил Аркадьевич Булгаков (1894—????) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Краснознамёнец (1924).

Биография 
Михаил Булгаков родился в 1894 году. Служил в царской армии, участвовал в боях Первой мировой войны, дослужился до звания прапорщика. В 1917 году вступил в РКП(б), был избран в полковой комитет. В 1918 году Булгаков пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Начинал службу инструктором Всевобуча в Курской губернии. Участвовал в боях Гражданской войны, будучи адъютантом 3-го стрелкового полка, начальником штаба 8-го Туркестанского и 138-го Туркестанского полков.

Активно участвовал в разгроме басмаческих бандформирований, особенно отличившись 9 мая 1922 года в бою в районе кишлаков Костич и Гармо. Приказом Революционного Военного Совета Республики № 96 от 15 апреля 1924 года начальник штаба 8-го Туркестанского полка Михаил Булгаков был награждён орденом Красного Знамени РСФСР.

После окончания войны Булгаков продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Заочно окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1933-1940 годах находился в долгосрочном отпуске. В 1940 году Булгаков повторно был призван в армию. Участвовал в боях Великой Отечественной войны, будучи помощником начальника разведывательного отдела 7-го стрелкового корпуса. Пропал без вести в июне 1941 года.
Уволен из армии по инвалидности.

Был также награждён орденом Красного Полумесяца 2-й степени Бухарской НСР (2.4.1925).

Примечания

Литература 
 Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и Почётным революционным оружием. Воениздат, 1926.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Майоры (СССР)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны
Члены КПСС